World Cup i bandy 2003 spelades i Ljusdal 23-26 oktober 2003, och vanns av den ryska klubben HK Vodnik, efter seger mot Sandvikens AIK från Sverige med 4-3 i finalmatchen.

Gruppspel

Grupp A1

23 oktober 2003: Broberg/Söderhamn Bandy-HK Vodnik 0-1
24 oktober 2003: Tornio PV-Västerås SK 2-4
24 oktober 2003: Broberg/Söderhamn Bandy-Tornio PV 5-3
25 oktober 2003: HK Vodnik-Västerås SK 3-0
25 oktober 2003: HK Vodnik-Tornio PV 9-0
25 oktober 2003: Broberg/Söderhamn Bandy-Västerås SK 3-1

Grupp A2

24 oktober 2003: BS BolticGöta-Sarpsborg BK 11-0
24 oktober 2003: IFK Vänersborg-Sandvikens AIK 0-6
24 oktober 2003: IFK Vänersborg-Sarpsborg BK 11-0
25 oktober 2003: IFK Vänersborg-BS BolticGöta 4-1
24 oktober 2003: Sandvikens AIK-BS BolticGöta 4-1
25 oktober 2003: Sandvikens AIK-Sarpsborg BK 7-1

Grupp B1

24 oktober 2003: Edsbyns IF-Mjøndalen IF 4-2
24 oktober 2003: Amur Tigers-HC Kuzbass 0-14
25 oktober 2003: HC Kuzbass-Mjøndalen IF 7-1
25 oktober 2003: Edsbyns IF-Amur Tigers 12-0
25 oktober 2003: Amur Tigers-Edsbyns IF 3-7
25 oktober 2003: Edsbyns IF-HC Kuzbass 0-0

Grupp B2

23 oktober 2003: Ljusdals BK-Oulun Luistinseura 7-0
23 oktober 2003: Bollnäs GoIF-Hammarby IF 2-9
24 oktober 2003: Hammarby IF-Oulun Luistinseura 3-2
24 oktober 2003: Ljusdals BK-Bollnäs GoIF 4-4
25 oktober 2003: Ljusdals BK-Hammarby 1-1
25 oktober 2003: Bollnäs GoIF-Oulun Luistinseura 5-4

Slutspel

Kvartsfinaler
25 oktober 2003: HK Vodnik-IFK Vänersborg 6-1
25 oktober 2003: Sandvikens AIK-Broberg/Söderhamn Bandy 2-2, 5-4 på straffslag
26 oktober 2003: Ljusdals BK-HC Kuzbass 3-6
26 oktober 2003: Hammarby IF-Edsbyns IF 1-1, 1-2 på straffslag

Semifinaler
26 oktober 2003: HC Kuzbass-HK Vodnik 2-3
26 oktober 2003: Edsbyns IF-Sandvikens AIK 1-5

Final
26 oktober 2003: Sandvikens AIK-HK Vodnik 3-4

Externa länkar
Bandysidan - World Cup 2003

Sport i Sverige 2003
Bandysäsongen 2003/2004
2003
Bandy